2 miejscowości w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Sztabin:
 Brzozowe Grądy – osada
 Brzozowe Grądy – osada leśna